CEV Champions League 2015-2016 var den 56:e upplagan av CEV Champions League och utspelade sig mellan 27 oktober 2015 och 10 april 2016. Tjugofyra lag deltog i turneringen. Volleyball Casalmaggiore vann tävlingen för första gången genom att i finalen besegra Vakıfbank SK med 3-0.

Format

Kvalificering 
Baserat på CEV:s ranklista fick de respektive förbund sända ett antal lag som berodde på deras position: 
Position 1-2 (, ): 3 lag;
Position 3-7 (, , , , ): 2 lag;
Position 8-16 (, , , , ): 1 lag.
Wild card utdelades till Azerbajdzjan, Polen och Italien.

Regler 
Lagen spelade först ett gruppspel med hemma- och bortamatcher. Därefter följde cupspel. 
De två första klassade i varje grupp gick vidare till cupspel. Dessutom gick trean från den grupp där arrangören av finalspelet (från semifinalerna och framåt) spelade. Arrangören var garanterad plats i semifinalen bestod de tidigare omgångarna av sex respektive tolv lag istället för åtta och sexton lag. De tredjeplacerade lag som inte gick vidare kunde istället fortsätta i  CEV Cup 2015-2016.
 Sjätte- och tolftedelsfinalerna spelades med hemma- och bortamatcher (med golden set vid lika resultat) medan semifinal och final avgjordes i en match.

Deltagande lag

Turneringen

Gruppspel 
Gruppspelet lottades i Wien, Österrike, 2 juli 2015.

Grupp A

Resultat

Sluttabell

Grupp B

Resultat

Sluttabell

Grupp C

Resultat

Sluttabell

Grupp D

Resultat

Sluttabell

Grupp E

Resultat

Sluttabell

Grupp F

Resultat

Sluttabell

Tolftedelsfinal

Match 1

Match 2

Kvalificerade lag 
 River Volley
 ZHVK Dinamo Kazan
 ZHVK Dinamo Moskva
 Voléro Zürich
 Fenerbahçe SK
 Vakıfbank SK

Sjättedelsfinal

Match 1

Match 2

Kvalificerade lag 
 Volleyball Casalmaggiore
 ZHVK Dinamo Kazan
 Fenerbahçe SK
 Vakıfbank SK

Final Four

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Individuella utmärkelser

Externa länkar
Officiell webbplats

Referenser 

Sportåret 2015
Sportåret 2016
Volleybollsäsongen 2015/2016
CEV Champions League